De Schotse voetbalclub Aberdeen FC speelt sinds 1967 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Aberdeen FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Aberdeen FC
Aberdeen FC